Pappritz ist der Name folgender Orte:

 einen Ortsteil in der Dresdner Ortschaft Schönfeld-Weißig: Pappritz (Dresden)

Pappritz ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Pappritz (1861–1939), deutsche Frauenrechtlerin und Abolitionistin
 Erica Pappritz (1893–1972), deutsche Diplomatin
 Günther von Pappritz (1856–1936), preußischer General der Kavallerie
 Julie Pappritz (1767–1806), deutsche Sängerin, Solistin, spätere Ehefrau Carl Friedrich Zelters
 Curt von Pappritz (1854–1932), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Fritz von Pappritz (1832–1924), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Papritz
 Papperitz